Christlichsozial steht für:

 christlich-sozial, eine politische Einstellung, die auf christlicher Weltanschauung und sozialen Wertvorstellungen beruht
 den Namen von politischen Parteien verschiedener Länder
 Christlich-Soziale Union in Bayern
 Christlichsoziale Partei der Schweiz
 Christlich Soziale Partei in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
 den Namen früherer Parteien wie
 Christlich-soziale Partei (Deutsches Kaiserreich) (1878 bis 1918) in Deutschland
 Christlich-Soziale Reichspartei (Bayern nach 1925)
 Christlichsoziale Partei (Österreich) in Österreich

Siehe auch:
 Christdemokratie
 Democrazia Cristiana
 Parlamentspartei